Chauve Souris (französ.: Fledermaus) steht für:

 Chauves Souris, Stangenwaffe aus Frankreich.
 Chauve Souris (Praslin), Insel der Seychellen
 Chauve Souris (Mahé), Insel der Seychellen
 Ile Chauve Souris, Insel der Seychellen